Thiele se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Johannes Thiele
 Günter Thiele
 Kevin Thiele
 Wolfgang Thiele